Колледж при Конвенте сестер-урсулинок в Харбине — существовавшее в период с 1928 года по 1948 год учебное заведение Русского апостолата в зарубежье юрисдикции Экзархата русских католиков византийского обряда в Харбине, Китай.

История 
Основан при монастыре польских монахинь урсулинок для воспитания и обучения девушек разных национальностей и вероисповедания из семей русской колонии в Харбине в соответствии с возрастом. Девочки младшего возраста находились в приюте и сестер францисканок.

Обучение было рассчитано на 11 лет, возглавляла директор М. Л. Сливовская. Колледж давал среднее образование на основе русской дореволюционной классической гимназии, преподавание велось на русском и английском языке, прививались трудовые навыки: шитье, вязание, вышивка, кулинария и прочее; действовал интернат на 100 воспитанниц. Благодаря помощи благотворителя К. И. Новаковского в колледже была сооружена сцена, представляющая собой в миниатюре копию сцены Художественного Театра в Москве с устройством для световых эффектов. Для летнего отдыха была куплена дача на берегу реки Сунгари.
Первый учебный год начался с 29 сентября 1928 года, первый выпуск состоялся в 1933 году, последний 15-й по счету, — в 1948 году (в это время в колледже было 310 учащихся), после чего колледж был закрыт и здание национализировано.

Преподаватели 
 М. Л. Сливовская
 Колпинский, Диодор Валерьянович
 Германович, Иосиф Станиславович
 Фома Подзява
 Павел Константинович Портнягин
 Виктор Власов

Литература 
 Колледж Св. Урсулы: 1929—1949 гг. в г. Харбине / ред.-сост. Бутвилло Н., Косицына. Сидней, 1998.
 Колупаев, Владимир Евгеньевич. Русское церковное присутствие в Китае. Монография. 2013. с. 122. ISBN 978-3-8484-7969-6

Ссылки 
Колупаев, Владимир Евгеньевич. Колупаев В. Католическая миссия в Китае: Епархия католиков византийского обряда в 1928—1949 гг. // РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Русские в Харбине
Католические учебные заведения
Педагоги Русского зарубежья
Исчезнувшие учебные заведения
Университеты и колледжи в Харбине